Анаксаго́р:

 Анаксагор (Анаксагор из Клазомен) — древнегреческий философ.
 Анаксагор — сын Мегапенфа, мифический царь Аргоса.
 Анаксагор — скульптор V века 
 Пьер Гаспар Шометт, он же Анаксаго́р Шометт — французский политический деятель эпохи Великой французской революции, один из основателей «культа разума»
 Анаксагор — кратер на Луне, названный в честь философа Анаксагора.

Страницы значений:Тёзки